Horvátországgal kapcsolatos listák